Рейс 381:
 Рейс 381 — це маршрут радянської авіакомпанії «Аерофлот» за маршрутом Ленінград — Одеса.

У 1952 та 1961 роках на маршрутах сталось дві авіакатастрофи:

 5 жовтня 1952 року над Ленінградом.
 10 липня 1961 року в Одесі.

Авіакатастрофи
Авіакатастрофи в Україні